Humanum Genus () — энциклика папы римского Льва XIII, посвящённая масонству.

История написания 
Написание энциклики было окончено в 1884 году. Первое издание увидело свет 20 апреля 1884 года.

Предпосылки написания 
Некоторыми предшественниками Льва XIII были затронуты связанные с масонством темы. Им были посвящены в частности следующие труды:

 Папа Климент XII — , папская булла в 1738 году
 Папа Бенедикт XIV — , апостольская конституция в 1751 году
 Папа Пий VII — , апостольской конституции в 1821 году
 Папа Лев XII — , апостольская конституция в 1825 году
 Папа Пий VIII — , энциклика в 1829 году
 Папа Григорий XVI — , энциклика в 1832 году
 Папа Пий IX — , энциклика в 1846 году

Мнения наших современников 
В настоящее время энциклика Humanum Genus не потеряла актуальности и по прежнему часто цитируется различными изданиями.

Ссылки 
 Полный текст энциклики Humanum Genus Папы Льва XIII на официальном сайте Ватикана на английском, французском, итальянском, латинском и португальском языках.

Примечания 

Папские энциклики
Рисорджименто
Масонство и религия
Лев XIII